Ambelokipi ( ) ist der Name mehrerer Orte in Griechenland: 

 Ambelokipi (Thessaloniki), Gemeindebezirk der Gemeinde Ambelokipi-Menemeni und Vorstadtgemeinde  Thessalonikis, Region Zentralmakedonien 
 Ambelokipi (Zakynthos), Stadtbezirk der Gemeinde Zakynthos, Region Ionische Inseln
 Ambelokipi (Egialia), Ortsgemeinschaft der Gemeinde Egialia, Region Westgriechenland
 Ambelokipi (Pylos-Nestor), Ortsgemeinschaft der Gemeinde Pylos-Nestor, Region Peloponnes
 Ambelokipi (Argos Orestiko), Ortsgemeinschaft der Gemeinde Argos Orestiko, Region Westmakedonien
 Ambelokipi (Athen), Stadtviertel im 7. Stadtbezirk Athens, Region Attika